Les Ariberti est une famille patricienne de Venise, qui fut agrégée à la noblesse vénitienne en 1655, moyennant paiement de la taxe de soutien de guerre de 100 000 ducats. Elle s'éteignit peu après en 1666 avec monseigneur Gianbatista, archevêque de Palmyre, mort dans le canal de Santa Margherita enterré dans l'Église des Philippins à Chioggia.

Les armes des Ariberti sont de gueules à l'aigle éployée de sable chargé sur la poitrine d'un écusson ovale d'azur surchargé d'un vol abaissé d'argent.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien